Лубенский лесотехнический колледж () — высшее учебное заведение в городе Лубны Полтавской области.

История 

В 1891 году в уездном городе Лубны Лубенского уезда Полтавской губернии Российской империи было открыто низшее сельскохозяйственное училище.

После окончания боевых действий гражданской войны учебное заведение возобновило работу - сначала как сельскохозяйственное училище, затем как индустриальная профтехшкола, а с 1929 года - как Лубенский техникум лекарственных растений.

В ходе боевых действий Великой Отечественной войны и в период немецкой оккупации (13 сентября 1941 - 18 апреля 1943) учебное заведение пострадало, но в дальнейшем было восстановлено и возобновило работу.

В 1950 году учебное заведение было преобразовано в лесной техникум.

После провозглашения независимости Украины техникум был передан в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла техникум в перечень предприятий, учреждений и организаций, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

В марте 2000 года на основе техникума и Лубенского лесхоза был создан образовательно-производственный комплекс "Лубенский гослесхоз-техникум", в 2005 году переформированный в Лубенский лесотехнический колледж.

В 2011 году количество учащихся в колледже составляло свыше 500 человек.

В декабре 2014 года Верховная Рада Украины приняла решение о переводе ряда образовательных учреждений страны (в том числе, Лубенского лесотехнического колледжа) на финансирование из местных бюджетов.

Современное состояние 
Колледж является высшим учебным заведением I-II уровней аккредитации, которое осуществляет подготовку младших специалистов по трём специальностям ("Лесное хозяйство", "Обработка древесины" и "Бухгалтерский учет").

В составе колледжа - учебный корпус, два общежития, спортивный комплекс и библиотека.

Примечания

Литература и источники 
 П. Х. Білий. Лубни. Харків, 1968.

Колледжи Украины
Лубны
Образование в Полтавской области